

Niemcy 
 Jacobsdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jakubowice

Zobacz też 
 Jakobsdorf